Cet article présente l'historique du parcours européen du FC Nantes.

Depuis sa fondation, le Football Club de Nantes a participé 8 fois à la Ligue des Champions (1 demi-finale); 2 fois à la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (1 demi-finale) ; 11 fois à la Coupe UEFA (2 quarts de finale) et 3 fois à la Coupe Intertoto (3 demi-finales).
En 2022, le FC Nantes retrouve la Coupe d'Europe après 18 ans d'absence, et bat l'Olympiakos 2-1 pour fêter ce retour.

Historique du FC Nantes en Coupes d'Europe

De timides parcours (1965-1979)

La meilleure page du monde (1979-2002)

Retour dans l'ombrelle (depuis 2002)

Tableau des matchs

Années 1960

Années  1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2020

Statistiques

Bilan 

Mise à jour le .

Le meilleur buteur nantais en coupes d'Europe est Nicolas Ouédec (14 buts), suivi de Japhet N'Doram (12 buts) et de Loïc Amisse (9 buts).

Buteurs 
 Coupe des Clubs Champions / Ligue des Champions (C1):
 Ouédec: 5 buts.
 Magny: 4 buts.
 Amisse, N'Doram, Pedros: 3 buts.
 André, G. Lacombe, Moldovan, Rampillon, P. Rio, J. Simon: 2 buts
 Ahamada, Armand, Baronchelli, Blanchet, Couécou, W. Dalmat, Da Rocha, Decroix, Fabbri, Georgin, Guyot, Kosecki, Michel, O. Muller, Quint, Renou, Suaudeau, E. Trossero, Vahirua, Ziani: 1 but
 Coupe des Vainqueurs de Coupe (C2):
 Pécout: 7 buts.
 Levavasseur: 3 buts.
 Amisse, Baronchelli, Blanchet, Gondet, Michel, Rampillon, J. Touré, V. Trossero: 2 buts.
 C. Arribas, Tusseau: 1 but.
 Coupe UEFA / Ligue Europa (C3):
 Ouédec: 9 buts.
 Moldovan, Monterrubio: 5 buts.
 Amisse, Da Rocha, Sibierski: 4 buts.
 Blas, Gillet, Halilodzic, Loko, N'Doram, J. Touré: 3 buts.
 Carrière, Ferri, Marcos, Mohamed, Vahirua, Ziani: 2 buts
 Ahamada, Anziani, Aristouy, Armand, Baronchelli, Bibard, Bossis, Bracigliano, Burruchaga, De Michèle, Der Zakarian, Devineau, Ganago, Gourvennec, Guessand, Y. Le Roux, Lièvre, Makelele, Michel, Morice, N. N'Diaye, Pedros, Rampillon: 1 but.
 Coupe Intertoto (CI):

N'Doram: 6 buts.
 Gourvennec, Pujol: 3 buts.
 Le Roux, Yapi-Yapo: 2 buts.
 Ahamada, Carotti, Da Rocha, Kosecki, N'Zigou, Quint, Vahirua, Yepes: 1 but.

Tableaux récapitulatifs

Coupe des Clubs Champions / Ligue des Champions (C1)

Coupe des Vainqueurs de Coupe

Coupe UEFA / Ligue Europa

Coupe Intertoto 
Ce tableau présente le bilan saison par saison du FC Nantes en Coupe Intertoto.

Légende :  (I)" = évolue au  échelon national (et ainsi de suite...), () = Tirs au but (avec prolongation préalable), "," = match aller-retour, "/" = match d'appui,  = après prolongation, Part. = participation.

Victoire finaleQualificationÉliminationExempt

Adversaires rencontrés

Carte des adversaires rencontrés en Coupes d'Europe

Liste des adversaires

Annexes

Liens internes 
 FC Nantes 
 Bilan saison par saison du FC Nantes par saison 

 Ligue des Champions/Coupe des clubs Champions (C1) 

 Coupe des Vainqueurs de Coupe (C2) 

 Ligue Europa/Coupe UEFA (C3) 

 Coupe Intertoto (CI)

Liens externes 
 fcnhisto.fr

Bibliographie 
 Alain Garnier, F.C. Nantes : la passe de trois, Solar, 1973
 Jean-Claude Chauvière, "Allez les jaunes !..", Calmann-Lévy, 1977
 Bernard Verret, Les grandes heures du FC Nantes, PAC, 1981
 Pierre Minier, FCNA - Football Club Nantes Atlantique, Calmann-Lévy, « Un club, jour après jour », 2007

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 
 Historique du FC Nantes en compétitions européennes sur uefa.com.

FC Nantes
Nantes